Otur kan avse:
Otur (musikgrupp) namnet på en musikgrupp som drivs av Emma Bates.
Otur – händelser som – baserat på tro eller vidskeplighet – uppfattas som ödesbestämda, se tur